Дубяги (Зеньковский район) — село, Проценковский сельский совет, Зеньковский район, Полтавская область, Украина.
 Дубяги (Псковский район) — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.